Пётр Андре́ев:
 Андреев, Пётр (1947—2017) — польский кинорежиссёр, сценарист.
 
 Андреев, Пётр Владимирович (род. 1947) — советский хоккеист.
 Андреев, Пётр Григорьевич — русский инженер-генерал
 Андреев, Пётр Кузьмич (1922—1991) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Пётр Михайлович (?) — Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Пётр Петрович (1845—1912) — генерал-майор.